Zijemlje (Mostar, BiH), naseljeno mjesto u gradu Mostaru, BiH
 Zijemlje (Istočni Mostar, BiH), naseljeno mjesto u općini Istočni Mostar, BiH